Ditrupa inornata är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar och Ghare 1976. Ditrupa inornata ingår i släktet Ditrupa och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
inornata